Афонсо V од Португалије (Синтра, 15. јануар 1432 — Синтра, 28. август 1481) био је дванаести краљ Португалије. Носио је надимак „Африканац” због својих освајања на северу Африке. Био је син Дуартеа I и Елеоноре Арагонске. Рођен је у Синтри 15. јануара 1432. године. Од 1433. године, након смрти старијег брата, носи титулу Принца престолонаследника.

Период регентства 
Након смрти краља Дуартеа I 1438. године Афонсо је са само шест година наследио престо. За регента је изабрана његова мајка Елеонора. Избор Елеоноре је поделио португалско племство и избили су немири. Како би се избегао грађански рат констабл Жоао је,1439. године, сазвао Кортес који је за новог регента изабрао краљевог стрица Педра.

У периоду Педровог регенства краљевина Португалија је знатно напредовала. Педро је тежио да ограничи моћ племства и да ојача утицај круне. Тако је 1448. године донесен „Афонсов законик” као резултат реформи које је на захтев Кортеса започео краљ Дуарте. Иако је краљевство напредовало сам регент Педро је имао велики број противника које је предводио његов полубрат Афонсо гроф од Барселоса. У циљу смиривања сукоба Педро је Афонсу доделио титулу војводе од Брагансе 1443. године. Након овог потеза однос између њих је нормализован али опет бива нарушен 1445. године када је склопљен брак између краља Афонса V и Изабеле од Коимбре, ћерке регента Педра.

Краљ Афонсо V суверено ступа на престо 9. јуна 1448. године и тиме је окончан период регентства.

Владавина 
Ступивши на престо краљ Афонсо V, под утицајем војводе од Брагансе, 15. септембра 1448. године укида све акте које је Педро донео као регент и, под лажним оптужбама, проглашава га побуњеником. Дана 20. маја 1449. године дошло је до оружаног сукоба у бици код Алфаробеире у којој краљ односи победу над побуњеницима и побуна бива угушена.

Године 1451. краљ Афонсо удаје своју сестру Елеонору за цара Фридриха III.

Након смиривања унутрашњих проблема и побуне краљ Афонсо је своју освајачку политику усмерио ка северној Африци и Мароку. После пада Константинопоља и опсаде Београда, 1456. године, Папа Калист III позива на нови крсташки поход против муслимана. Краљ Афонсо се одазива овом позиву и припрема велику војску за поход. Међутим како до овог похода никада није дошло он окреће војску на југ ка северу Африке и напада Мароко. У свом походу заузима Аланафе (данашњу Казабланку) 1464. године, Арзилу и Тангер 1471. године.

Краљ Афонсо V је подржавао и финансирао поморска истраживања и експедиције свог стрица Хенрика Морепловца. У том периоду Португалија је започела са трговином робљем као и ковањем златних крузада (средњовековна португалска монета) од злата из Гвинеје. Папа Никола V је својом Булом, од 8. јануара 1455. године, дао права Афонсу V, Хенрику Морепловцу и њиховим потомцима да се баве поморством и трговином робљем као и гаранције на трговински монопол.

Године 1456. експедиција коју предводи Хенрик Морепловац открива Зеленортска острва.

Након смрти Хенрика Морепловца, 1460. године, краљ Афонсо V престаје са финансирањем експедиција и све мање се бави развојем трговине као и администрацијом краљевства.

Сукоб са Кастиљом 
Након успешне афричке кампање краљ Афонсо окреће своју пажњу ка Кастиљи у жељи да заузме њен престо. Након смрти краља Енрикеа IV, кастиљански престо бива упражњен. Борбу око престола воде краљева ћерка Хуана Белтранка и сестра Изабела а краљевину Кастиљу је захватио грађански рат између њихових присталица.

Године 1475. краљ Афонсо V жени се са Хуаном Белтранком и себе проглашава краљем Кастиље. У мају исте године заједно са својим сином Жоаом предводи војску и ступа у борбу против Изабелиних присталица. До већег сукоба дошло је 1. марта 1476. године у бици код Тороа . Иако су обе стране прогласиле победу краљ Афонсо се после битке повукао у Португалију. У жељи да овлада кастиљанским престолом Афонсо је покушао да склопи савез са француским краљем Лујем XI. Овај покушај је био безуспешан.

Сукоб је окончан уговором у Алкасавасу који је склопљен 4. септембра 1479. године. Овим споразумом су Изабела и Фернандо II признати владарима Кастиље а краљ Афонсо је одустао од права на престо. Поред тога, уговор је регулисао и поделу новооткривених територија и утицај интереса две краљевине на северу Африке.

Смрт 
Разочаран неуспехом у борби за кастиљански престо краљ Афонсо V пада у депресију. Дана 11. новембра 1477. године абдицира у корист сина Жоаоа. Међутим 15. новембра Жоао враћа круну свом оцу. Краљ Афонсо V се након овога повлачи у манастир у Синтри где умире 28. августа 1481. године након чега бива сахрањен у манастиру у Баталхи.

Брак и потомство 
У првом браку са Изабелом од Коимбре, који је склопљен 1445. године, краљ Афонсо је имао три детета:
 Жоаоа (1451—умро у младости);
 Жуану (1452—1490), римокатоличку светицу и
 Жоаоа II, краља Португалије од 1481. до 1495. године.

Године 1475. Афонсо се оженио са Хуаном Белтранком. Због блиских родбинских веза овај брак није признат од стране цркве. У овом браку нису имали деце.

Краљ Афонсо V имао је и ванбрачног сина са Маријом Соарез де Куњом:
 Алваро Сораез де Куња (1466—1557).

Породично стабло

Референце

Литература 
 
 Sousa, Antonio Caetano de (1736). História Genealogica da Casa Real Portugueza (en portugués). Vol. II. Lisboa: Lisboa Occidental. OCLC 66538592. 
 Miller, Townsend – The battle of Toro, 1476, in History Today, volume 14, 1964. 
 Costa, Darc. Fundamentos para o estudo da estratégia nacional.  
 Livermore, H.V., "Afonso V", Medieval Iberia, E. Michael Gerli, and Samuel G. Armistead ed.  
 Rubin, Nancy (1991). Isabella of Castile: The First Renaissance Queen. St. Martin's Press.

Спољашње везе 

А
А
А
А